St. Peter’s Catholic Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Peters Catholic Church (Massachusetts), ID-Nr. 80000548 
 St. Peter’s Catholic Church (Missouri), ID-Nr. 80002392
 St. Peter’s Catholic Church (Montana), ID-Nr. 90000356
 St. Peter’s Catholic Church (South Dakota), ID-Nr. 89000833

Siehe auch:
 St. Peter’s Roman Catholic Church